Sarpang (district) - een district in Bhutan
Sarpang (plaats) - een plaats in Bhutan